Самбург:

 Самборо — главный аэропорт Шетландских островов в Шотландии. 
 Самбург — село в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.